Bosznia-Hercegovina
Zagrad falu Velika Kladuša községben, az Una-Szanai kantonban

 Észak-Macedónia
Zagrad falu Makedonszki Brod községben a Délnyugati körzetben

 Horvátország
Zagrad falu Benkovac községben, Zára megyében

 Montenegró
Zagrad falu Berane községben
Zagrad falu Nikšić községben

 Szlovénia
Zagrad falu Prevalje községben, Koruška régióban
Zagrad falu Radeče községben, Savinjska régióban
Zagrad falu Škocjan községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Zagrad pri Otočcu falu Nova Mesta községben, Délkelet-Szlovénia régióban